Gustav Hansen er et navn, som relaterer sig til flere personer:

 Gustav Hansen (pokerspiller) – bedre kendt under navnet Gus Hansen, professionel pokerspiller
 Gustav Hansen (billedkunstner) – dansk billedkunstner født 1925 (fulde navn Karl Gustav Hansen).
 Gustav Hansen (politiker) (1843-1912) – dansk politiker og etatsråd
 Karl Gustav Hansen (sølvsmed) (1914-2002) - dansk sølvsmed fra Kolding